Allsvenskan (2001) była 77. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 7 kwietnia, a zakończyła się 27 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 12. zespół zagrał w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna Halmstads BK. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Hammarby IF. Tytuł króla strzelców zdobył Stefan Selakovic, który w barwach Halmstads BK strzelił 15 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
Mjällby AIF – IFK Norrköping 2–1, 1–3 (3–4)

Zespół IFK Norrköping zagrał w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2001 w Szwecji